Баш-Любрагат, Баш-Любрага́т — район (кумарка) Каталонії.
 Курналя-да-Любрагат, Курналя́-да-Любрага́т (кат. Cornellà de Llobregat, вимова літературною каталанською [kuɾnə'ʎa də ʎubɾə'ɣat]) — муніципалітет.
 Асплугас-да-Любрагат, Асплу́гас-да-Любрага́т (кат. Esplugues de Llobregat, вимова літературною каталанською [əsp'łuɣəs də ʎubɾə'ɣat]) — муніципалітет.
 Л'Успіталет-да-Любрагат — місто в автономній області Каталонія (Іспанія).
 Сан-Бой-да-Любрагат, Сан-Бой-да-Любрага́т (кат. Sant Boi de Llobregat, вимова літературною каталанською [san bɔj də ʎubɾə'ɣat]) — муніципалітет.
 Турреляс-да-Любрагат, Турре́ляс-да-Любрага́т (кат. Torrelles de Llobregat, вимова літературною каталанською [tu'ɾeʎəs də ʎubɾə'ɣat]) — муніципалітет.
 Курбера-да-Любрагат, Курбе́ра-да-Любрага́т (кат. Corbera de Llobregat, вимова літературною каталанською [kuɾβéɾə də ʎubɾə'ɣat]) — муніципалітет.
 Сан-Клімен-да-Любрагат, Сан-Кліме́н-да-Любрага́т (кат. Sant Climent de Llobregat, вимова літературною каталанською [san kłi'mεn də ʎubɾə'ɣat]) — муніципалітет.
 Ал-Прат-да-Любрагат, Ал-Прат-да-Любрага́т (кат. El Prat de Llobregat, вимова літературною каталанською [əł pɾat də ʎubɾə'ɣat]) — муніципалітет.